W Polsce
 Karniowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia 
 Karniowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Karniowice – gromada